Обена́йм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Эрстен.

Площадь коммуны — 7,99 км², население — 1352 человека (2006) с тенденцией к росту: 1405 человек (2013), плотность населения — 175,8 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 1399 человек, в 2012 году — 1402 человека, а в 2013-м — 1405 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 891 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 677 были экономически активными, 214 — неактивными (показатель активности 76,0 %, в 1999 году — 74,4 %). Из 677 активных трудоспособных жителей работали 640 человек (349 мужчин и 291 женщина), 37 числились безработными (23 мужчины и 14 женщин). Среди 214 трудоспособных неактивных граждан 67 были учениками либо студентами, 79 — пенсионерами, а ещё 68 — были неактивны в силу других причин.

Примечания

Ссылки